Bognár (aussi écrit Bognar) est un nom de famille porté par :

 György Bognár (1961-), footballeur hongrois ;
 József Bognár (1917-1996), homme politique hongrois ;
 Judit Bognár (1939-), lanceuse de poids hongroise ;
 Rick Bognar (1970-2019), catcheur canadien ;
 Tamás Bognár (1978-), arbitre de football hongrois.